Пирингсдорф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Оберпуллендорф.  Население составляет 890 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 16,1 км². Официальный код  —  10818.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Штефан Хаузер (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 10 мест.
 АНП занимает 5 мест.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Бургенланда